

W mechanice 
Napęd – energia powodująca ruch określonego elementu lub urządzenia technicznego.

Źródła napędu:
 napęd atomowy (okrętowy)
 napęd bocznokołowy
 napęd elektryczny
 napęd energoelektroniczny
 napęd fotonowy
 napęd gąsienicowy
 napęd hybrydowy
 napęd hydrauliczny
 napęd rakietowy
 napęd kołowy statku
 napęd odrzutowy
 napęd parowy
 napęd pneumatyczny
 napęd półgąsienicowy
 napęd przedni
 napęd pulsacyjny
 napęd turboodrzutowy
 napęd tylny

Elektronika 
 napęd DVD
 napęd Jaz
 napęd optyczny
 napęd taśmowy
 napęd zip
 FDD
 HDD

Inne 
 napęd (psychiatria)
 napęd warp